Cabot může znamenat:

příjmení
 John Cabot (Giovanni Caboto, asi 1450–1498) – italský mořeplavec a cestovatel
 Meg Cabot (* 1967) – americká spisovatelka

válečnou loď
 USS Cabot – jméno tří amerických válečných lodí

místo
 Cabotův průliv – průliv mezi Newfoundlandem a Novým Skotskem

podnik
 Cabot Corporation – nadnárodní specializovaná chemická firma sídlící v Massachusetts

Rozcestníky - příjmení